Bafing (Ivoorkust), een regio in Ivoorkust
 Bafing (rivier), een rivier in Guinee en Mali